Sjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjötjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (4,28 ha)
Sjötjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 707931-145291), sjö i Krokoms kommun, 
Sjötjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708329-145612), sjö i Krokoms kommun,  (6,68 ha)
Sjötjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,29 ha)
Västra Sjötjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,46 ha)
Sjötjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (6,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn